Премия Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале — награда Гильдии киноактёров США, присуждаемая ежегодно с 1995 года.

1995—2000

2001—2010

2011—2020

2021—

Ссылки 
 

Актёрский состав в драматическом сериале